Веракрус () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь  км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Veracruz 

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски